Chacé – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira, regione dei Paesi della Loira
 Chace Crawford – attore statunitense
 Chace Stanback – cestista statunitense
 Edward Chace Tolman – psicologo statunitense
 Richard Chace Tolman –  fisico, matematico e chimico statunitense